Родіонова — російське прізвище, жіноча форма прізвища Родіонов.

 Родіонова Анастасія Іванівна (1982) — австралійська тенісистка російського походження.
 Радіонова Зоя Антонівна (1915—2016) — український художник-мультиплікатор, режисер «Київнаукфільм».
 Родіонова Інна Григорівна (1970) — український літературознавчиня, кандидатка філологічних наук, доцентка катедри літератури Миколаївського Національного Університету імені В. О. Сухомлинського.
 Родіонова Наталія Валентинівна — українська тренерка зі стрільби з лука.
 Родіонова Наталія Василівна (1949) — український науковець, професор, доктор біологічних наук, академік Міжнародної академії астронавтики, член Міжнародного комітету космічних досліджень.
 Родіонова Олександра Василівна — російська саночниця.
 Родіонова Поліна Сергіївна (* 1994) — українська спортсменка-стрільчиня з лука. Майстер спорту України міжнародного класу.

Див. також 
 Родіонов

Прізвища на -ов